

Presentación previa 
Facundo Argüello fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Frances Tiafoe.

Quentin Halys derrotó en la final a Frances Tiafoe.

Cabezas de serie 

  Donald Young (Cuartos de final)
  Gerald Melzer (Primera ronda)
  Tim Smyczek (Primera ronda)
  Bjorn Fratangelo (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Nikoloz Basilashvili ''(Segunda ronda)
  Facundo Argüello ''(Primera ronda)
  Jared Donaldson ''(Primera ronda)
  Dennis Novikov ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Tallahassee 2016